Danny Richmond est (né le  à Chicago dans l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il a été repêché au ,  au total par les Hurricanes de la Caroline au repêchage d'entrée de 2003. Le , une transaction l'envoie avec Hannu Toivonen aux Blackhawks de Chicago.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec les Maple Leafs de Toronto.

Vie personnelle 
Il est le fils du joueur de hockey de la LNH, Steve Richmond.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Steel de Chicago || USHL ||56 ||8 ||45 ||53 ||129 ||4 ||0 ||4 ||4 ||20 
|-
| 2002-2003|| Wolverines du Michigan || NCAA ||43 ||3 ||19 ||22 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Knights de London|| LHO ||59 ||13 ||22 ||35 ||92 ||15 ||5 ||6 ||11 ||10 
|-
| 2004-2005|| Lock Monsters de Lowell || LAH||63 ||4 ||9 ||13 ||139 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8 
|-
| 2005-2006|| Lock Monsters de Lowell || LAH ||32 ||4 ||11 ||15 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Hurricanes de la Caroline || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Blackhawks de Chicago || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Admirals de Norfolk ||  LAH ||31 ||4 ||8 ||12 ||42 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2006-2007|| Admirals de Norfolk || LAH ||57 ||10 ||24 ||34 ||144 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago ||  LNH ||22 ||0 ||2 ||2 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Blackhawks de Chicago || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| IceHogs de Rockford ||  LAH ||40 ||2 ||12 ||14 ||156 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|2008-2009|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||55 ||3 ||14 ||17 ||108 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Rivermen de Peoria || LAH ||18 ||1 ||4 ||5 ||21 ||7 ||0 ||4 ||4 ||2 
|-
| rowspan="2"|2009-2010|| Rivermen de Peoria || LAH ||54 || 1 || 15 || 16 || 135 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| IceHogs de Rockford || LAH ||15 || 0 || 6 || 6 || 31 || 4  ||0  ||1 || 1 || 5  
|-
| 2010-2011|| Marlies de Toronto || LAH ||68 || 3|| 20|| 23|| 121||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| rowspan="2"|2011-2012|| Bears de Hershey || LAH ||24 || 0|| 4|| 4|| 48||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| Monsters du lac Érié || LAH ||23 || 2|| 5|| 7|| 38|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2012-2013|| Pelicans Lahti || SM-liiga || 39|| 4|| 14|| 18|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| 12|| 2|| 5|| 7|| 29
|-
| 2013-2014|| EHC Munich || DEL || 52|| 7|| 28|| 35|| 58|| 3|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2014-2015|| Adler Mannheim || DEL || 49 || 7 || 26 || 33 || 93 || 15 || 1 || 6 || 7 || 26
|-
| 2015-2016|| Adler Mannheim || DEL || 50 || 9 || 19 || 28 || 86 || 3 ||0 || 3 || 3|| 0
|-
| 2016-2017|| Adler Mannheim || DEL || 49 || 5 || 23 || 28 || 85 || 7 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2017-2018|| Eisbären Berlin || DEL || 39 || 4 || 14 || 18 || 46 || 18 || 2 || 6 || 8 || 28
|-
| 2018-2019|| Eisbären Berlin || DEL || 45 || 1 || 10 || 11 || 90 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0

| 49 ||0 ||3 ||3 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2004|| align=left|  - 20 ans || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 4 || 4 || 4 || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en août 1984
Naissance à Chicago
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur du Steel de Chicago
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Knights de London
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EHC Munich
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Eisbären Berlin